Il Queen's Club Championships 2000 (conosciuto pure come Artois Championships per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sull'erba. 
È stata la 98ª edizione del Queen's Club Championships, 
che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 2000.
Si è giocato al Queen's Club di Londra in Inghilterra, dal 12 al 19 giugno 2000.

Campioni

Singolare 

 Lleyton Hewitt ha battuto in finale  Pete Sampras 6–4, 6–4

Doppio 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde hanno battuto in finale  Jonathan Stark /  Eric Taino 7–6 (7–2), 6–4

Collegamenti esterni
 

 
ATP Tour 2000